Sonnenblick steht für:

 Zeche Sonnenblick, ehemaliges Steinkohle-Bergwerk in Dortmund
 Kleingartenanlage Sonnenblick in der Stadt Schweinfurt, siehe Gartenstadt (Schweinfurt)
 Haus Sonnenblick in Simbach am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Sonnblick